Cappella ima više značenja:
 Cappella, Avellino
 Cappella, Campobasso
 Cappella, Crotone
 Cappella, Cuneo
 Cappella, Frosinone
 Cappella, Macerata
 Cappella, Venezia
 Cappella, Verona